Катедра (на гръцки: καθέδρα – седалище) може да се отнася за:

 Катедра – място, от което оратори правят изказвания.
 Катедра – обединение на преподаватели от сродни учебни дисциплини; административен и структурен компонент в един университет (факултет).
 Катедра – в християнска църква, почетното място на епископа, което също така е символ на епископска власт.